Slawjansk steht für die folgenden Orte:

Slawjansk-na-Kubani in Russland
Slowjansk in der Ukraine